Twelvetrees ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Twelvetrees (* 1988), englischer Rugby-Union-Spieler
 Helen Twelvetrees (1907–1958), US-amerikanische Schauspielerin